Henry Ward est un nom pouvant désigner:

 (c. 1519-1556), avocat et parlementaire anglais
Henry George Ward (1797-1860), diplomate et administrateur colonial anglais
 (1797-1884), abolitionniste américain
 (1823-1867), soldat anglais
Henry Ward (5 vicomte Bangor) (1828-1911), homme politique conservateur irlandais
Henry Augustus Ward (1834-1906), naturaliste et géologue américain
 (1838-1903), fabriquant anglais de sifflet
Henry Alfred Ward (1849-1934), homme politique canadien en Ontario
 (1851-1933), juge américain
 (c. 1852-1927), architecte britannique
 (1865-1911), photographe et auteur anglais
 (1865-1945), zoologue et parasitologue américain
 (1909-2002), homme politique américain du Kentucky
 (né en 1952), joueur américain de basket-ball
 (né en 1971), artiste britannique
, joueur américain de baseball

Voir aussi

Ward, Henry